167 киломе́тр (официальное название 168 киломе́тр) — остановочный пункт / пассажирская платформа Волгоградского региона Приволжской железной дороги на линии Саратов I — Иловля II. Находится возле села Александровка, Камышинского района Волгоградской области.

История 
Однопутная железная дорога Саратов — Иловля была построена в 1942 году как часть Волжской рокады.

В 2000 году была произведена электрификация переменным током напряжением 25 кВ участка железной дороги Саратов — Петров Вал и запущены электропоезда между этими станциями.

Первоначально остановочный пункт «167 километр» находился на перегоне Мучной — Умёт-Камышинский. В 2006 году на перегоне Мучной — Умёт-Камышинский был проложен второй электрифицированный путь. Проект второго пути перегона Мучной — Умёт-Камышинский был разработан институтом «Ленгипротранспуть». К концу 2007 года сооружение вторых путей на участке Волжской рокады от Сызрани до Волгограда было завершено. После прокладки второго пути путевое развитие разъезда Мучной было ликвидировано, а «167 километр» оказался на перегоне Семёновский — Умёт-Камышинский. Вскоре после прокладки второго пути примерно в 170 метрах южнее первоначальных платформ остановочного пункта «167 километр» были построены две новые боковые пассажирские посадочные платформы, расположенные друг напротив друга. Новые платформы длиннее старых и расположены ближе к Александровке, чем предыдущие. После ввода в эксплуатацию новых платформ электропоезда перестали останавливаться у старых платформ, а официальное название остановочного пункта было изменено на «168 километр». Неофициально продолжает использоваться и старое название. На расстоянии около 140 метров к югу от новых платформ находится железнодорожный переезд.

По состоянию на 2020 год две платформы «168 километр» полностью разобраны.

До 2013 года движение пригородных поездов между Саратовом и Петровым Валом было регулярным. С 8 июля 2013 года движение электропоездов на участке Овражная — Петров Вал было прекращено в связи с отсутствием транспортного заказа от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Участок Овражная — Петров Вал остался без пригородного сообщения, а все расположенные на данном отрезке железной дороги остановочные пункты, включая 168 километр, перестали использоваться для посадки/высадки пассажиров.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 168 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 168 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 168 км на сайте РЖД.
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 Часть 2. «Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Остановочный пункт 168 км в атласе Волгоградской области.
 167 км на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области